Cet article recense les zones humides du Mexique concernées par la convention de Ramsar.

Statistiques 
La convention de Ramsar est entrée en vigueur au Mexique le .

En , le pays compte 142 sites Ramsar, couvrant une superficie de . Après le Royaume-Uni, le Mexique est le pays qui compte le plus de sites Ramsar sur son territoire.

Liste

Annexes

Références

Articles connexes 
 Convention de Ramsar
 Liste des zones humides d'importance internationale de la convention de Ramsar
 Environnement au Mexique

Liens externes 
 
 
 

Liste en rapport avec le Mexique